Weiersmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Weiersmüller (1939–2004), Schweizer Diplomat
 Rudolf Weiersmüller (Regierungsrat) (1813–1875), Schweizer Regierungsrat